Hans Lindgren (acteur), Zweeds acteur
 Hans Lindgren (atleet), Zweeds atleet, die is gespecialiseerd in de sprint